When It Gets Dark Enough, foi o primeiro álbum da banda The Hint. Há controvérsias que eles fizeram um primeiro álbum antes de esse, mas nada se confirma até hoje sobre isso.

Faixas 
 American Band in London
 Where Are You Now?
 The Antidote
 I Want It To Feel Like Love
 Kiss, Kiss
 Under a Blue Sky
 Two Oceans
 Hope Street
 You Say
 Please Don't Close Your Eyes
 The Dead City
 Guess I'm Not That Strong
 Eyes Wide Open
 You Won't Disappear

Álbuns de 2006